Ženská čtyřhra Monterrey Open 2017 probíhala v první polovině dubna 2017. Do deblové soutěže monterreyského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Anabel Medinaová Garriguesová a Arantxa Parraová Santonjaová, jehož členky do deblové soutěže nezasáhly.

Vítězem se stal nejvýše nasazený japonsko-polský pár Nao Hibinová a Alicja Rosolská, který ve finále zdolal slovinsko-ukrajinskou dvojici Dalila Jakupovićová a Nadija Kičenoková výsledkem 6–2 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Hibinová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Rosolskou to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  'Nao Hibinová /  Alicja Rosolská (vítězky)
  Tatjana Mariová /  Heather Watsonová (1. kolo)
  María Irigoyenová /  Paula Kaniová (čtvrtfinále)
  Natela Dzalamidzeová /  Mandy Minellaová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2017